Пименовский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование

 Пименовский сельсовет Кетовского района Курганской области
 Пименовский сельсовет Курского района Курской области (упразднён)